El Torneig de Linz 2016, oficialment conegut com a Generali Ladies Linz 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 d'octubre de 2016 a l'Intersport Arena de Linz, Àustria.

La tennista eslovaca Dominika Cibulková va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016